Брук — дорога або вулиця, вимощена камінням.

Топонім 

 Брук — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 Брук — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія, США.

Персоналії 
 Брук (прізвище)
 Брук (ім'я)

Див. також 
 Брук-Мюрццушлаг (округ)
 Брук-Парк (Міннесота)
 Брук-ам-Ціллер
 Брук-ам-дер-Гросглокнерштрасе
 Брук-ан-дер-Лайта (округ)
 Брук-ан-дер-Мур
 Маунтін-Брук — місто в окрузі Джефферсон, штат Алабама, США.
 Саут-Баунд-Брук
 Баунд-Брук

Багатозначні топоніми